Le nom Moussa Dembélé peut faire référence à :
 Mousa Dembélé, un footballeur belge né le , évoluant au poste de milieu offensif
 Moussa Dembélé, un footballeur français né le , évoluant au poste d'attaquant
 , un athlète sénégalais né le , spécialiste du 110 mètres haies